

Persone
 Enzo Biliotti (1887-1976) – attore italiano
 Emiliano Biliotti (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Fabio Biliotti (1957) – pilota motociclistico italiano

Altro
 Palazzo Biliotti – edificio storico di Firenze
 Biliotti – birrificio italiano con sede a Venezia